Amerikai Egyesült Államok
Berkley (Colorado)
Berkley (Iowa)
Berkley (Maryland)
Berkley (Massachusetts)
Berkley (Michigan)
Berkley (Virginia)
 Egyesült Királyság
Berkley (Somerset)